Фауна пауков (Araneae)  Волгоградской области исследована мало. По предварительным данным она включает свыше 80 видов.

Аранеоморфные пауки (Araneomorphae)

Воронковые пауки (Agelenidae)

Пауки-тенётники (Theridiidae)

Линифии (Linyphiidae)

Пауки-кругопряды (Araneidae)

Tetragnathidae

Пероногие пауки (Uloboridae)

Eresidae

Amaurobiidae

Пауки-волки (Lycosidae)

Примечания

Литература 

 Хныкин А. С. (2011). Тенетные виды пауков Волгоградской области. Проблемы и перспективы современной науки 3 (1). Текст  
 Хныкин А.С. Экологическая характеристика пауков в пойменных экосистемах Волгоградской области.

Ссылки 
Арахнолог: в Волгоградской области есть риск роста числа опасных для людей пауков 

Фауна Волгоградской области
Списки таксонов пауков